Гуля́евка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Гуляевка (позже Фурмановка) — прежнее название аула Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области.

Россия 
 Гуляевка — хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Гуляевка — деревня Курагинского района Красноярский край.
 Гуляевка — деревня Островского района Костромской области.

Украина 
 Гуляевка — село в Березовском районе Одесской области.